Un blanchisseur est celui qui exerce une activité :
 De blanchisserie.
 De blanchiment d'argent.